Il singolare del torneo di tennis Costarica Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Jimmy Connors che si è ritirato sul punteggio di 4-6, 2-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale, ritiro)
 José Luis Clerc (campione)
 Geoff Masters (secondo turno)
 Erik Van Dillen (quarti di finale)

 Nick Saviano (secondo turno)
 Steve Krulevitz (semifinali)
 Jaime Fillol (primo turno)
 John Austin (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Costarica Open 1980